Thomas Hope – architetto statunitense
 Thomas Hope – banchiere olandese (1704-1779)
 Thomas Hope – banchiere olandese (1769-1831)
 Thomas Hope – religioso australiano
 Thomas Hope, I baronetto di Craighall – avvocato scozzese
 Thomas Charles Hope – chimico e medico scozzese